Holy Trinity (englisch für Heilige Dreifaltigkeit) steht auch für:

 Holy Trinity (Alabama), Ort im Russell County (Alabama), Vereinigte Staaten
 Holy Trinity University in Puerto Princesa, Philippinen 
 Holy Trinity Theological College, Bildungseinrichtung in Äthiopien
 Holy Trinity, anderer Name für United Trinity, Gruppe von Fußballspielern von Manchester United

Siehe auch:
 Liste von Dreifaltigkeitskirchen (Trinitatiskirchen)